Migdal est un patronyme porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alicia Migdal (1947-), femme de lettres uruguayenne ;
 André Migdal (1924-2007), résistant français ;
 Arkadi Migdal (1911-1991), physicien soviétique.

Migdal désigne également plusieurs lieux en Israël :
 , un conseil local du district nord fondé en 1910, sur le site ou à proximité de la ville ancienne de Magdala (Israël) ;
 Migdal HaEmek, une ville du district nord ;
 
 Migdal Afek, un parc national situé à proximité de Rosh HaAyin ;
 la , une ancienne synagogue utilisée à l'époque du Second Temple de Jérusalem ;
 Migda Ezer, un kibboutz fondé  en 1927 et connu aujourd'hui sous le nom Kfar Etzion.